Мяделка:
 Мяделка — река в Белоруссии.
 Мяделка — деревня в Поставском районе Витебской области Белоруссии.
 Мядёлка, Павлина Викентьевна